Cabila (inquice) — Inquice do Candomblé
 Língua cabila — língua da família berbere
 Pai Kabila — babalorixá brasileiro do Candomblé da Nação Queto

Desambiguação